Oppio ima više značenja:
 Oppio, Pistoia
 Oppio, Ravenna
 Oppio, Vicenza